María de Gran Bretaña (en inglés, Mary of Great Britain; Londres, 5 de marzo de 1723-Hanau, 14 de enero de 1772), también conocida como María de Hannover, fue landgravina de Hesse-Kassel, consorte del landgrave Federico II.

Primeros años 

Era la octava hija del rey Jorge II de Gran Bretaña y de la margravina Carolina de Brandeburgo-Ansbach. Al nacer, recibió el título: Su Alteza Real, la princesa María de Gales. Cuando tenía tres años, su padre ascendió al trono, por lo que ella se convirtió en Su Alteza Real la princesa María. 

Recibió una educación cuidadosa, que estuvo primero en manos de su madre. Cuando ella murió en 1737, la confió a su hermana mayor, Carolina, instándola a "hacer lo que pudiera para apoyar la disposición mansa y apacible de la princesa María". Ya en su juventud le gustaba leer libros.

Matrimonio e hijos 

En 1740 se decidió casar a María con el príncipe heredero Federico de Hesse-Kassel para profundizar la amistad entre las familias de ambos. El Parlamento le concedió una dote de 40.000 libras esterlinas. Como resultado, se celebró su matrimonio por poderes el 8 de mayo de 1740, en la Capilla Real del Palacio de St. James en Londres. Su hermano Guillermo Augusto, duque de Cumberland, asumió el cargo de suplente de su futuro esposo. Después de cruzar de Inglaterra al continente europeo, María viajó a Alemania a través de los Países Bajos. En Kassel, la princesa conoció a su novio, Federico. Exteriormente, su futuro marido resultó ser “alto y guapo”, pero nada más se podía decir de él. A su llegada, Federico contó y anunció abiertamente a la princesa que tenía derecho a decidir si ella se convertiría en su esposa o no. La ceremonia de boda oficial se celebró el 28 de junio. La pareja tendría la siguiente descendencia:

 Guillermo (1741-1742), murió en la infancia.
 Guillermo I (1743-1821), landgrave de Hesse-Kassel y príncipe elector de Hesse. Se casó en 1764 con la princesa Guillermina Carolina de Dinamarca; con descendencia.
 Carlos (1744-1836), se casó en 1766 con la princesa Luisa de Dinamarca; con descendencia.
Federico (1747-1837), se casó en 1786 con la princesa Carolina Polixena de Nassau-Usingen; con descendencia.

Jacobo Federico von Bielfeld vio a María en un baile de moda en la corte en Herrenhausen en octubre de 1740 y la describió como alta y extremadamente atractiva. El matrimonio de la princesa fue infeliz. Se dijo que Federico era "brutal" y "un patán". El escritor y político británico Horacio Walpole dio fe de que María era muy amable, pero caracterizó a su marido como un bruto. Según los informes, fue sometida a abuso conyugal. Para recuperarse de su vida matrimonial, visitó su patria, Gran Bretaña, a finales de 1746.

Separación 

En 1754 su marido, el príncipe heredero Federico, se había convertido en secreto a la fe católica. Al enterarse de eso, María se separo de él en febrero de 1755. Sin embargo, no hubo un divorcio formal de la pareja para evitar que Federico se volviera a casar. Los hijos comunes también fueron retirados de la esfera de influencia de su padre y fueron educados en el calvinismo. Todo ello fue apoyado por su suegro, Guillermo VIII, el cuál ya gobernaba desde 1751 el Landgraviato de Hesse-Kassel, el cuál al igual que ella, estaba en contra de la conversión de su hijo. María y sus hijos se fueron a vivir con él.

En 1736, Juan Reinaldo III, el último representante masculino de la Casa de Hanau, murió, tras lo cual la parte Hanau-Münzenberg del estado se unió a Hesse-Kassel debido al contrato de herencia de 1643. En ese momento, el suegro de María se convirtió en el conde de Hanau. Le asignó el condado como su residencia, ya que no deseaba regresar a Gran Bretaña, sino quedarse en el continente para criar a sus hijos. Después del estallido de la guerra de los Siete Años, María vivió un extenso período aislada sus hijos en octubre de 1756, viviendo junto a su suegro. Ese año, marchó con sus hijos a Dinamarca, instalándose en la corte de Copenhague para encargarse del cuidado de los hijos de su hermana, la reina Luisa, la cual había fallecido prematuramente años antes. Sus hijos crecerían en ese país, y de hecho pasarían parte de sus vidas en él, alistándose en el ejército danés.

En junio de 1757, María y Guillermo VIII tuvieron que abandonar el Landgraviato y huir a Hamburgo debido a las tropas francesas se acercaban. Dado que tuvieron dificultades financieras allí, el primer ministro británico William Pitt les dio una contribución financiera de 20.000 libras. Al año siguiente, María recibió una pensión anual de por vida de 5.000 libras esterlinas.

Regente 
El landgrave estipuló en su testamento que su nuera María debería hacerse cargo de la tutela de sus hijos y también gobernar el condado de Hanau para su hijo mayor, Guillermo IX. El landgrave había decidido que el condado fuese anexado hasta que su nieto gobernase Hesse-Kassel, como una forma de castigar la conversión católica de su hijo. Después de la muerte de Guillermo VIII el 1 de febrero de 1760, su hijo Federico se convirtió en el nuevo landgrave de Hesse-Kassel como Federico II. María, aunque se hallaba alejada de él, se convirtió técnicamente en landgravina. Según lo dispuesto en el testamento, asumió el reinado en Hanau. Este condado estaba luego controlado por las fuerzas armadas francesas, por lo que María inicialmente se instaló en Hamburgo, Bremen, Rinteln y Celle. Solo pudo mudarse a Hanau a principios de 1763.

Su esposo no reconoció sus derechos, recurriendo al Reichstag y al Reichshofrat en vano. María ahora tenía su propio derecho a la acuñación e hizo acuñar táleros en los que se representaba su busto. Aunque su hijo Guillermo cumplió 18 años el 3 de junio de 1761, siendo declarado mayor de edad, ella no le entregó el gobierno hasta octubre de 1764, incorporándose ese año formalmente a Hesse-Kassel.

Últimos años de vida 
María siguió viviendo en el condado de Hanau y mantenía su correspondencia con la familia real británica. Dos de sus hijos se casaron en su vida con princesas danesas, y llegó a conocer a algunos de sus nietos. En 1769 recibió la visita de su sobrino, Guillermo Enrique, primer duque de Gloucester y Edimburgo. Pasó la mayor parte de sus últimos años en el Castillo de Rumpenheim, en Offenbach del Meno, como su casa de verano. Ahora estaba mal de salud y murió en 1772, poco antes cumplir los 49 años, en Hanau. Quince días después, fue enterrada en dicha ciudad. No sería hasta diez años después cuando Federico volvería a ver a sus hijos.
 

La biblioteca de la princesa se encuentra en el archivo de la Casa de Hesse en el Castillo de Fasenarie, en Eichenzell.

Ancestros

Referencias 

Landgravinas de Hesse-Kassel
Nobles de Reino Unido
Casa de Hannover
Mujeres de la época georgiana
Princesas británicas
Casa de Hesse-Kassel
Británicas del siglo XVIII
Nacidos en Londres